Sanda steht für:

 Sanda, Stadt in der Präfektur Hyōgo, Japan
 Sanda (Han), ein Lehen mit Sitz in Sanda
 anderer Name für die Kampfkunstübung San Shou
 Sanda Island, Insel vor Kintyre, Schottland

Sanda ist der Familienname folgender Personen:
 Aboubakar Amadou Sanda (* 1964), nigrischer Offizier
 Anthony Ichirō Sanda (* 1944), japanischer Physiker
 Dominique Sanda (* 1948), französische Schauspielerin
 Joseph Sanda (* 1985), kamerunischer Radrennfahrer
 Naoki Sanda (* 1992), japanischer Fußballspieler